Remling ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Remling (* 1974), deutscher Musiker und Sänger, siehe Achim Petry (Musiker)
 Franz Xaver Remling (1803–1873), deutscher Priester, Domkapitular und Historiker
 Karl Remling (1921–1985), deutscher Politiker
 Franz Hubert Wolfgang Remling (* 1951), deutscher Schlagersänger, siehe Wolfgang Petry

Siehe auch:
 Remlingen